KGP – Komenda Główna Policji
 KGP – Korona Gór Polski